Tesjoki kan syfta på:

 Tesjoki – finska namnet för en ort i Strömfors kommun, se Tessjö
Tessjöån – finska namnet för en å i landskapet Östra Nyland i Finland